X12 steht für:
 ANSI ASC X12, ein Datenübertragungsstandard im EDI-Bereich
 Convair X-12, eine weiterentwickelte Testumgebung für die Atlas-Rakete
 SJ X12, normalspurige schwedische Elektrotriebzuggattung

X-12 steht für:
 Convair X-12, amerikanisches Experimentalflugzeug
 X-12 (Lokomotive), nuklearangetriebene Lokomotive
 X-12-ARIMA, Verfahren zur saisonalen Bereinigung von statistisch erhobenen Zeitreihen
 X12, Fahrzeugmodell der brasilianischen Fahrzeugmarke Gurgel (Fahrzeugmarke)